Jméno Těšetice nese více sídel:
 Těšetice (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Těšetice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Těšetice (Bochov) – část města Bochov v okrese Karlovy Vary